Acestă listă conține bunurile mobile din domeniul arheologie clasate în Patrimoniul cultural național al României aflate la momentul clasării în municipiul București.

Bunuri mobile clasate în patrimoniul național al României aflate în municipiul București
Bunuri mobile din domeniul arheologie clasate în patrimoniul național al României